El adjetivo tudelano puede hacer referencia a:

lo perteneciente a la ciudad navarra de Tudela, o
al Club Deportivo Tudelano, club de fútbol radicado en la antedicha ciudad.